Gottfried von Cramm ha battuto in finale Fred Perry 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1936